Corpus Iuris oder Corpus Juris steht für folgende Rechtssammlungen:

Corpus Iuris Fridericianum, die preußische Zivilprozessordnung
Corpus Iuris Civilis, im Auftrag des oströmischen Kaisers Justinian I
Corpus Iuris Canonici, eine Sammlung von römisch-katholischem Kirchenrecht
Corpus Iuris Secundum, eine Enzyklopädie über das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika auf Bundes- und Landesebene
Corpus Juris (EU), Leitprinzipien für den strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der EU im Rahmen eines EU-Rechtsraumes, siehe auch Europäische Staatsanwaltschaft